

Polska 
 Stadion Narodowy w Warszawie (im. Kazimierza Górskiego) – wybudowany na Euro 2012
 Narodowy Stadion Lekkoatletyczny w Chorzowie (Śląski) – wybudowany w latach 1951-1956, przebudowany w latach 2009-2017
 Stadion Narodowy – stacja II linii metra w Warszawie

Świat 
 Stadion Narodowy w Pekinie
 Stadion Narodowy w Saint Denis (Francja)
 Puskás Aréna (Węgry)
 Stadion im. Ferenca Puskása (1953)
 Stadion Wembley (Anglia)
 Stadion Wembley (1923)
 Stadionul Național (Rumunia)
 Estádio Nacional (Portugalia)
 Stadion Narodowy w Dniepropietrowsku
 Stadion Narodowy w Sofii
 Stadion Narodowy w Bangkoku
 Stadion Narodowy w Kuala Lampur
 Stadion Narodowy na Wyspach Cooka
 Stadion Olimpijski w Tokio
 Stadion Narodowy (Barbados)
 Stadion Narodowy (Bermudy)
 Stadion Narodowy (Hargejsa)
 Stadion Narodowy (Nauru)
 Stadion Narodowy (Palau)
 Stadion Narodowy (Sierra Leone)
 Stadion Narodowy (Suva)

Zobacz też 
 Stadiony Olimpijskie